El Puig de Boc és un cim de 692,8 m alt del terme comunal rossellonès de Queixàs, a la Catalunya del Nord.

És situat a la zona nord-oest del terme, al nord-oest de Fontcoberta. Es tracta d'un dels referents de l'antic termenal de les parròquies de Candell i Fontcoberta.

Referències 

Boc